Sezon rozpoczął się 3 stycznia 2009, a finałowy mecz został rozegrany 15 maja. Jest to dwudziesty trzeci sezon zawodowej ligi lacrosse (licząc sezony EPBLL i MILL). Mistrzem została drużyna Calgary Roughnecks.

W sezonie tym miały powrócić zespoły które opuściły ligę w sezonie 2008 Boston Blazers oraz Arizona Sting. Jednak z powodu kłopotów finansowych zespół Arizona Sting nie wystartował w rozgrywkach. Z powodów finansowych do udziału
nie przystąpiła również drużyna Chicago Shamrox

Tabele 
W – Wygrane, P – Przegrane, PRC – Liczba wygranych meczów w procentach, GZ – Gole zdobyte, GS – Gole stracone

Playoffs 

Sezony National Lacrosse League
2009 w sporcie